Билир-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Билир-Юрях — падь в русле р. Билир-Юрях, координаты 60°16'	131°33’
 Билир-Юрях — река, левый приток р. Билир, координаты 60°12'	131°32’
 Билир-Юрях — река, правый приток р. Иесяк, координаты 64°18'	117°12’
 Билир-Юрях — река, левая составляющая р. Тюнгкян, координаты 66°23'	116°31’
 Билир-Юрях — река, правый приток р. Ожогина, координаты 66°12'	150°52’

Примечания